Швея — многозначный термин.
 Швея — ремесленная профессия по изготовлению, ремонту и подгонке одежды из текстильных полотен. 
 Швея — упразднённая в 1986 году деревня Уршадинского сельсовета Аскинского района.
 Швея — река в России, протекает в Воскресенском районе Нижегородской области; приток Ветлуги.